Педро Москера Парада (; 21 апреля 1988, Ла-Корунья) — испанский футболист, опорный полузащитник, выступающий за клуб «Уэска».

Карьера 
Москера родился в Ла-Корунье, Галисия, и в детстве играл в роллер-хоккей за среднюю школу соседнего городка Санта-Мария-дель-Мар. В 2000 году, в 12 лет, он попал в молодежную систему мадридского «Реала». Шесть лет спустя он сыграл свой первый профессиональный матч за резервистов «Реала» - «Кастилью». В дебютном для себя сезоне Москера провел 4 игры (84 минуты), а команды вылетела в Сегунду В.

24 января 2010 года Москера был вызван в основную команду на матч против «Малаги», но остался на скамейке. Два месяца спустя он все-таки дебютировал за основную команду «Реала»: в выигранном 4-2 матче против «Хетафе» он на одну минуту вышел на замену вместо Хави Алонсо. Этот матч так и остался единственным для игрока в футболке «Реала».

12 июля 2010 года Москера подписал пятилетний контракт с «Хетафе», воссоединившись со своим бывшим тренером - Мичелом, тренировавшим его в Кастилье. 28 июля он дебютировал за клуб в игре против немецкого «Оснабрюка».

20 января 2012 года, не отыграв при новом тренере Луисе Гарсия Пласа ни минуты, в сезоне 2011/12, Москера согласился вернуться в «Кастилью» на правах аренды. Летом 2014 года, после весьма удачного сезона в Примере с «Хетафе», он подписал трехлетний контракт с новичком высшего дивизиона «Эльче».

27 июля 2015 года Москера расстался с исключенным из Примеры «Эльче» и перебрался по контракту на четыре года в «Депортиво Ла-Корунья».

Достижения 
 Реал Мадрид Кастилья
 Победитель Сегунды: 2011/12

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»